Cot Asan (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Cot Asan (Nurussalam), een plaats in Indonesië